James, Jim, ou Jimmy Green peut faire référence à:

Personnes

Personnalités politiques
James Green (évêque) (né en 1950), archevêque catholique romain américain et diplomate
James Green (historien) (né en 1944), historien américain American historian and militant syndical
James Green (homme politique) (1836–1905), homme politique néozélandais 
James A. Green (Pennsylvania politician), homme politique américain (originaire de Pennsylvanie)
James C. Green (1922–2000), homme politique de Caroline du nord 
James D. Green (1798–1882), homme politique du Massachusetts
James S. Green (1817–1870), sénateur et député américain
Jamison Green (né en 1948), militant américain
Jim Green (militant), militant australien anti-nucléaire
Jim Green (conseiller) (1943–2012), homme politique canadien et professeur d'université
Jimmy Green, homme politique sud africain

Scientifiques, ingénieurs et techniciens
James Green (ingénieur) (1781–1849), ingénieur britannique qui travailla sur les canaux
James Alexander Green (1926-2014), mathématicien britannique 
James L. Green, scientifique et administrateur à la NASA
James I. J. Green, technicien britannique orthodontique et trésorier de l'Orthodontic Technicians Association (Association des techniciens orthodontiques)

Sportifs
James Green (basket-ball), Entraîneur de basket-ball américain
James Green (football canadien) (né en 1983), joueur de football canadien actuellement avec les Blue Bombers de Winnipeg
Jamie Green (football) (né en 1989), joueur de football anglais actuellement avec Rotherham United F.C.
Jamie Green (né en 1982), pilote de course britannique
Jim Green (baseball) (1854–1912), joueur de baseball
Jimmy Green (golf) (né en 1969), golfeur professionnel américain
James Green (lutte) (né en 1992), lutteur américain

Autres
James Green (artiste) (1771–1834), portraitiste anglais 
James Green (auteur) (born 1944), auteur anglais
James Oscar Green, Jr., récipiendaire de la Croix du service distingué
James S. Green (avoué) (1792–1862), Attorney américain pour le district de New Jersey
Maurice Green (journalist) (James Maurice Spurgeon Green, 1906–1987), Rédacteur britannique d'un journal 
James Green (aviateur) (1897–1917), as de la Première Guerre mondiale
Jim Green (né en 1946), cofondateur de l'Aggressive Christianity Missionary Training Corps
Woody Rock (James Green, born 1976), chanteur et musicien américain